

Житово — село в гміні Завідз Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Житово — село в гміні Лідзбарк-Вармінський Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства